Седна може да се отнася за:

 Седна, ескимоска богиня на морето и подземното царство.
 Седна, астрономически, транснептунов обект в Слънчевата система.